Autochton (řec. autochthonos, domorodec, praobyvatel) znamená "domorodce", člověka, který se v daném kraji narodil a patří k lidu nebo národu, který na tomto místě dlouho žije, podle některých představ "od počátku" (lat. ab origine, angl. aborigine). Protikladem je přistěhovalec, imigrant nebo kolonista. Metaforicky se užívá i v biologii, geologii aj.

 V biologii je autochtonní druh (taxon) takový, který na daném území patrně vznikl, opakem je nepůvodní druh.
 V geologii je autochton horninové těleso, které zůstalo na místě svého původního výskytu (vzniku). Pojmu autochton se používá hlavně v tektonické geologii pro podklad, na nějž jsou nasunuty příkrovy, jež jsou alochtonní.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Ottův slovník naučný, heslo Aborigines. Sv. 1, str. 74.
 Encyklopedie antiky. Academia: Praha 1973. Heslo Autochthón, str. 95.

Související články 
 Domorodec
 Invazní druh

Antropologie
Geologická terminologie